Heuschreck

 ist die österreichische Bezeichnung für eine Heuschrecke
 bezeichnet die Trierer Karnevalsgesellschaft Heuschreck